ПЗВ — пристрій захисного відключення
 ПЗВ — Партія захисників Вітчизни

Багатозначні терміни